Carrico oder Carriço bezeichnet:

 Carriço, Gemeinde in Portugal
 Carrico Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Daniel Carriço, portugiesischer Fußballspieler